Альбе́рто Рус Луилье́ (собственно Рус Луйе, ; , Париж, Франция — , Монреаль, Канада) — мексиканский археолог, специалист по цивилизации майя. Наиболее известен открытием в 1952 году захоронения правителя майя Пакаля.

Биография 
Отцом Альберто Руса Луилье был кубинец, а матерью — француженка. До 1930 года семья жила во Франции, однако затем отец направил Альберто на Кубу для продолжения образования. После участия в студенческом выступлении против президента Мачадо, А. Рус Луилье был выслан из страны и переехал в Мексику, где в 1936 году получил мексиканское гражданство. В 1942 году окончил Национальную школу антропологии и истории в Мехико и получил диплом археолога. Под руководством Альфонсо Касо и Мигеля Анхеля Фернандеса он стал заниматься археологическими раскопками в зоне майя — в Чьяпасе, Кампече и на Юкатане. В 1949—1958 годах работал в стационарной экспедиции в Паленке, где летом 1952 года обнаружил гробницу правителя Пакаля. В 1959 году А. Рус возглавил организованный им археологический семинар, а с 1970 года возглавил Центр по изучению культуры майя при Национальном автономном университете Мехико. В 1977 году был назначен директором Национального музея антропологии. Скоропостижно скончался в Канаде во время подготовки очередного Международного конгресса ученых-американистов. По завещанию и в знак признания заслуг был захоронен в Паленке в 50 м от лестницы Большого дворца древнего города.

В 1994 году археологическая зона Паленке была превращена в музей-заповедник им. Альберто Руса Луилье.

Труды 
Всего опубликовал более 130 печатных трудов, включая монографии и статьи. Наиболее значительные (на испанском языке):
 Los Antiguos Mayas, Una Antologia
 El Pueblo Maya
 Frente Al Pasado De Los Mayas
 El Templo De Las Inscripciones, Palenque
 Palenque 1947—1958

Ссылки 
 В. И. Гуляев. Предисловие к русскому переводу книги А. Руса «Народ майя»
 В. Гуляев. Саркофаг без тайн // Вокруг света. — 1982. — № 1 (2496).

Археологи Мексики